Esta é uma lista com as participações dos clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol.

Critérios adotados 
Para a elaboração das listas e tabelas de participação a seguir, foram adotados os seguintes critérios quanto às edições e séries do campeonato:
 No Campeonato Brasileiro de 1980, os clubes , ,  e ; em 1981, os clubes , ,  e ; em 1982, os clubes , ,  e ; em 1983, os clubes , ,  e ; em 1984, o  tem contabilizadas participações tanto na primeira, como na segunda divisão; isso porque iniciaram na segunda, mas, por apresentarem uma boa campanha, foram promovidos à primeira ainda no mesmo ano.
 No Campeonato Brasileiro de 1986, os clubes participantes dos grupos A, B, C e D durante a primeira fase tem contabilizadas participação na primeira divisão. Os clubes participantes dos grupos E, F, G e H durante a primeira fase tem contabilizadas participação na segunda divisão. , ,  e , tem contabilizadas participações tanto na primeira, como na segunda divisão.
 Na Copa União de 1987, os clubes participantes dos módulos verde e amarelo tem contabilizadas participação na primeira divisão, e os clubes participantes dos módulos azul e branco tem contabilizadas participação na segunda divisão.
 Na Copa João Havelange, de 2000, os clubes participantes do módulo azul tem contabilizadas participação na primeira divisão, os clubes participantes do módulo amarelo tem contabilizadas participação na segunda divisão, e os clubes participantes dos módulos verde e branco tem contabilizadas participação na terceira divisão. ,  e  têm contabilizadas participações tanto na primeira como na segunda divisão, visto que iniciaram na segunda mas classificaram-se à fase final, unificada à primeira divisão. O  (também conhecido como Malutrom) tem contabilizadas participações tanto na primeira como na terceira divisão, pois iniciou na terceira, mas classificou-se à fase final, unificada à primeira divisão.

Classificação geral 
Desde 1959 até 2022, durante as 66 edições do Campeonato Brasileiro de Futebol, 535 clubes disputaram as competições que compõem a história do campeonato, apenas 20 deles com mais de 30 temporadas disputadas na primeira divisão.

Na tabela a seguir, é possível verificar os 158 clubes que participaram da divisão principal do Campeonato Brasileiro (sendo o último estreante, o ). Além destes, a tabela tem os outros 377 clubes que participaram das demais divisões (Série B, Série C e Série D) da competição.

Status dos clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022:

Notas 
 BOA.  O Boa Esporte Clube conta as participações do antigo Ituiutaba Esporte Clube.
 BOT.  A Associação Botafogo Futebol Clube conta as participações do antigo Clube Esportivo Guará.
 BSC.  O Botafogo Sport Club mandou seus jogos em Salvador e atualmente manda seus jogos em Senhor do Bonfim.
 CAM.  O Campinense Clube jogou entre 1960 e 1963 como Centro Esportivo Campinense Clube.
 CAN.  O Canoas Sport Club conta as participações do antigo Universidade Sport Club.
 CBA.  O Clube Atlético Taguatinga conta as participações do antigo Associação Desportiva Comercial Bandeirante.
 DES.  A Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce conta as participações da antiga Desportiva Capixaba S/A.
 GAS.  O Grêmio Atlético Sampaio, originalmente um clube de Boa Vista, mandou seus jogos no 2008 em Pacaraima, e em 2018 passou a ter como sede o município de Caracaraí.
 GBA.  O Grêmio Barueri conta as participações dos antigos Grêmio Recreativo Barueri, Grêmio Prudente Futebol Ltda. e Grêmio Barueri Futebol Ltda..
 GEN.  O Sport Club Genus de Porto Velho conta as participações do antigo Sport Club Genus Rondoniense.
 GRA.  O Grêmio Esportivo Anápolis conta as participações do antigo Grêmio Esportivo Inhumense.
 GTA.  O Guaratinguetá Futebol Ltda. participou da Série B como Americana Futebol Ltda..
 IMP.  A Sociedade Imperatriz de Desportos conta as participações da antiga Sociedade Atlética Imperatriz.
 IPA.  O Ipatinga Futebol Clube participou da Série C de 2013 e Série D de 2014 como Betim Esporte Clube.
 ITA.  O Itaperuna Esporte Clube herdou as participações do seu antecessor: Porto Alegre Futebol Clube.
 JMA.  O J.Malucelli Futebol S/A conta as participações dos antigos Clube Malutrom e Sport Club Corinthians Paranaense.
 LEO.  A Associação Desportiva Leônico mandou seus jogos em Salvador e atualmente manda seus jogos em Simões Filho.
 MAN.  O Manchete Futebol Clube do Recife conta as participações da antiga Associação Atlética Santo Amaro.
 NAC.  O Nacional Esporte Clube Ltda disputou a Série D de 2012 em Nova Serrana.
 OES.  O Oeste Futebol Clube mandou seus jogos em Itápolis até 2016.
 PAR.  O Paraíso Esporte Clube contabiliza as participações do antigo Intercap Esporte Clube.
 PED.  O Pedrabranca Futebol Clube conta as participações do antigo RS Futebol Clube.
 PTA.  O Paulista Futebol Clube conta as participações do antigo Etti Jundiaí Futebol Ltda.
 REA.  O Real Brasília Futebol Clube conta as participações do antigo Esporte Clube Dom Pedro II.
 RBB.  O Red Bull Bragantino conta as participações do antigo Clube Atlético Bragantino.
 SBO.  A Associação Esportiva São Borja conta as participações do antigo Sociedade Esportiva São Borja.
 TRE.  O Treze Futebol Clube participou da Série A de 1979 e Série B de 1980 como Treze Atlético Paraibano.
 VIT.  A Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas conta com as participações da Associação Desportiva Vitória.

Participações dos clubes na Série A no modelo de pontos corridos 
Participações de 2003 a 2022 de clubes com ao menos 5 participações.

Por Estado

Última participação de cada Estado

Estados há mais tempo sem participações

Série A: – ,  e , última vez em 
Série B: – , última vez em 
Série C: – , última vez em

Rebaixamentos na Série A

Promoções e rebaixamentos na Série B

Promoções para a Série A 

 Notas
g.  , ,  e  foram campeões dos seus respectivos grupos durante a Série B de 1986. Apesar de não ser reconhecida pela CBF, o então chamado "Torneio Paralelo" (grupos E, F, G e H) garantiu a promoção das quatro equipes à segunda fase do Brasileiro de 1986.

h.  Ao contrário dos anos anteriores e do previsto inicialmente, subiram ao invés de apenas 2, 12 clubes para a primeira divisão, em decisão ocorrida antes do campeonato.

i.   (3º colocado da Série B de 1999) e  (7º colocado da Série B de 1999) foram convidados a disputar o Módulo Azul, equivalente à Série A do Campeonato Brasileiro na Copa João Havelange, conquistando a promoção junto ao  (campeão da Série B de 1999) e  (vice-campeão da Série B de 1999)).

j.  10º colocado do Módulo Amarelo, divisão equivalente à Série B de 2000, o  foi convidado pelo CBF para participar da Série A de 2001 em virtude das disputadas judiciais travadas pelos clubes após o caso do jogador Sandro Hiroshi que culminou no rebaixamento do , assim como do ,  e .

k.  3º colocado do Módulo Amarelo, divisão equivalente à Série B de 2000, o  obteve o direito de disputar das oitavas-de-final do Módulo Azul da Copa João Havelange, contabilizando, portanto, participações em ambas as divisões. Porém, no ano seguinte, o clube do Pará disputou a Série B de 2001.

Rebaixamentos para a Série C 

 Notas
l.  , ,  e GE Novorizontino desistiram de participar da Série B de 1996 em função de problemas financeiros.

m.  O Barra do Garças, do Mato Grosso, foi excluído da Série B de 1995 após ter acumulado dívidas junto a Federação Mato-Grossense de Futebol. Com isso, o rebaixamento da  (23ª colocada da Série B de 1995) à Série C do ano seguinte foi cancelado.

n.   (23º colocado da Série B de 1996),  (24º colocado da Série B de 1996) e  (25º e último colocado da Série B de 1996) tiveram seus rebaixamentos cancelados após a virada de mesa da Série A, quando  e  foram mantidos na divisão principal no ano seguinte.

o.  Em função da criação da Copa João Havelange, o Módulo Amarelo, divisão equivalente à Série B foi composto pelos times que disputaram a Série B de 1999 e alguns da Série C de 1999. Com isso, a exceção do ,  (18º colocado da Série C de 1999),  (19º colocado),  (21º colocado) e  (22º e último colocado da Série C de 1999) não foram rebaixados à divisão inferior no ano seguinte.

Promoções e rebaixamentos na Série C

Promoções para a Série B 

 Notas
p.  Diante das desistências de , ,  e GE Novorizontino para a disputa da Série B de 1996,  (3º colocado da Série C de 1995),  (4º colocado),  (5º colocado) e  (6º colocado) herdaram as quatro vagas faltantes, conquistando a promoção junto ao  (campeão da Série C de 1995) e  (vice-campeão).

q.  Com a criação da Copa João Havelange, o Módulo Amarelo, equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro, resgatou equipes da Série C de 1999 e convidou outras para a disputa. Dessa forma, além do  (campeão da Série C de 1999 e que se classificou diretamente para o Módulo Amarelo, equivalente à primeira divisão) e o  (vice-campeão da Série C de 1999), subiram:  (3º colocado),  (4º colocado),  (5º colocado),  (6º colocado),  (7º colocado),  (10º colocado),  (15º colocado),  (20º colocado),  (21º colocado),  (23º colocado) e  (24º colocado). Além disso, a CBF também convidou o , Bandeirante-DF, ,  e , clubes que não estavam jogando em nenhuma divisão.

r.   (4º colocado do Módulo Verde e Branco, equivalente á Série C) e  (17º colocado do Módulo Verde e Branco conquistaram o direito de participar da Série B em 2001.

s.  Em 2001, o  (conhecido nos anos 2000 sob o nome de Malutrom) pediu licenciamento provisório à CBF e não disputou a Série B de 2002. Com isso, o  foi confirmado como o substituto do time paranaense por ter ficado na 3ª colocação da Série C em 2001.

Rebaixamentos para a Série D 

 Notas
t.  O STJD eliminou o  da fase final da Série C de 2011 por conta do clube e o Governo do Estado do Acre terem acionado a Justiça Comum contra a decisão da Procuradoria da Defesa do Consumidor do Acre que interditou a Arena da Floresta, mas a punição não previa a eliminação do campeonato do ano seguinte.

u.  O rebaixamento do  foi cancelado porque o  foi excluído da Série C por ter entrado na Justiça Comum.

Promoções na Série D

Promoções para a Série C 

 Notas
v.  O , vice-campeão da Série C de 2010, foi punido com a perda de seis pontos mais os pontos ganhos contra o Joinville (quatro no total) por escalação irregular de jogador. Com isso, o , 5º colocado da competição, herdou a vaga do clube do Amazonas e conquistou a promoção à Série C de 2011.

w.  5º colocado da Série D de 2011, o  ficou com a vaga do , eliminado da Série C pelo STJD, após recorrer à justiça comum, exigindo a entrada da equipe paraibana à edição de 2012. Porém, o  foi adicionado para a edição de 2013, deixando-a com 21 equipes.

Ligações externas 
 Bola na Área, página de estatísticas do futebol brasileiro

Listas do Campeonato Brasileiro de Futebol
Campeonato Brasileiro de Futebol
Listas de estatísticas de futebol do Brasil